Серге́й Никола́евич Ушако́в:
 Ушаков, Сергей Николаевич (1776—1814) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Ушаков, Сергей Николаевич (1893—1964) — советский химик-органик и технолог, член-корреспондент Академии наук СССР; организатор и первый директор Института высокомолекулярных соединений АН СССР. Примечания